Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 (Uefa) inleddes efter att europamästerskapet i fotboll 2012 hade avslutats. Samtliga 53 Uefa-lag ställde upp i kvalet, och totalt 13 lag kvalificerade sig till världsmästerskapet i fotboll 2014 som hålls i Brasilien. Grupplottningen ägde rum den 30 juli 2011.

Matcherna i gruppspelet spelades mellan den 7 september 2012 och den 15 oktober 2013. Slutspelet mellan bästa grupptvåorna spelades i november 2013.

Regler 
Kvalspelet spelades i nio grupper där alla mötte alla i gruppen, hemma plus borta. Gruppvinnarna gick till VM-slutspelet. Av de nio grupptvåorna valdes den sämsta bort (efter poäng, målskillnad mm där matcher mot gruppens sämsta lag räknas bort i grupper med sex lag för att skapa likhet mot grupp nio (I) som har fem lag). De åtta kvarvarande lagen möttes två och två hemma plus borta. De fyra vinnarna gick till VM-slutspelet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Playoff 
De 8 bästa grupptvåorna (av totalt 9) möttes i ett playoffspel. Playoffspelet bestod av fyra dubbelmöten, där lagen spelade mot varandra hemma och borta. De 4 vinnarna blev kvalificerade för VM-slutspelet.

Lottningen av playoffspelet skedde den 21 oktober 2013 och Fifas ranking per den 17 oktober 2013 avgjorde vilka fyra lag som kom att seedas och därmed undvika att möta varandra.

Rankning av grupptvåorna 

Eftersom en grupp (I) hade färre lag än övriga grupper exkluderades resultaten mot de sämst placerade lagen i de övriga grupperna.

Fifas ranking 
Fifas ranking per den 17 oktober för de 8 lag som gick vidare. De fyra främsta lagen lottades mot de fyra sämsta.

Slutspel 
Portugal, Frankrike, Grekland och Kroatien till Världsmästerskapet i fotboll 2014.

Portugal mot Sverige

Frankrike mot Ukraina

Grekland mot Rumänien

Island mot Kroatien

Målgörare
Per den 15 oktober 2013 har det gjorts 730 mål (varav 10 självmål) i 260 matcher, ett snitt på 2,81 mål per match.

11 mål

 Robin van Persie

10 mål

 Edin Džeko

8 mål

 Vedad Ibišević

 Mesut Özil

7 mål

 Wayne Rooney

6 mål

 Eden Ben Basat
 Tomer Hemed

 Robbie Keane
 Hélder Postiga

 Zlatan Ibrahimović

 David Alaba

5 mål

 Zvjezdan Misimović
 Franck Ribéry
 Mario Balotelli

 Jeremain Lens
 Rafael van der Vaart
 Ciprian Marica

 Aleksandr Kerzjakov
 Milivoje Novaković
 Burak Yılmaz

 Umut Bulut
 Marco Reus

4 mål

 Jowra Movsisian
 Kevin De Bruyne
 Daniel Agger
 Danny Welbeck
 Frank Lampard
 Gylfi Sigurðsson
 Kolbeinn Sigþórsson

 Pablo Osvaldo
 Eugen Sidorenco
 Andrija Delibašić
 Dejan Damjanović
 Jakub Błaszczykowski
 Bruno Alves

 Cristiano Ronaldo
 Aleksandr Kokorin
 Aleksandar Kolarov
 Pedro
 André Schürrle
 Mario Götze

 Miroslav Klose
 Thomas Müller
 Andrij Jarmolenko
 Marko Dević
 Balázs Dzsudzsák
 Gareth Bale

3 mål

 Henrich Mchitarjan
 Miralem Pjanić
 Aleksandar Tonev
 Stanislav Manolev
 Nicklas Bendtner
 Jermain Defoe
 Dimitris Salpingidis
 Jonathan Walters

 Birkir Bjarnason
 Jóhann Berg Guðmundsson
 Mario Mandžukić
 Arjen Robben
 Robert Lewandowski
 Gabriel Torje
 Roman Sjirokov
 Viktor Fayzulin

 Fabian Schär
 Filip Đuričić
 Marek Sapara
 Martin Jakubko
 Álvaro Negredo
 Johan Elmander
 Toni Kroos

 Roman Bezus
 Jevhen Chatjeridi
 Jevhen Konopljanka
 Yevhen Seleznyov
 Aaron Ramsey
 Marc Janko
 Martin Harnik

2 mål

 Edgar Çani
 Hamdi Salihi
 Valdet Rama
 Aras Özbiliz
 Ruslan Abishov
 Christian Benteke
 Eden Hazard
 Kevin Mirallas
 Romelu Lukaku
 Vincent Kompany
 Emil Gargorov
 Ivelin Popov
 Efstathios Aloneftis
 Alex Oxlade-Chamberlain
 Daniel Sturridge
 Steven Gerrard
 Konstantin Vassiljev
 Teemu Pukki
 Olivier Giroud
 Konstantinos Mitroglou
 Theofanis Gekas

 Alfreð Finnbogason
 Daniele De Rossi
 Andrei Finonchenko
 Kairat Nurdauletov
 Eduardo da Silva
 Aleksandrs Cauņa
 Deivydas Matulevičius
 Edgaras Česnauskis
 Aurélien Joachim
 Daniel da Mota
 Stefano Bensi
 Agim Ibraimi
 Michael Mifsud
 Alexandru Antoniuc
 Elsad Zverotić
 Fatos Bećiraj
 Mirko Vučinić
 Stevan Jovetić
 Bruno Martins Indi
 Klaas-Jan Huntelaar
 Ruben Schaken

 Gareth McAuley
 Martin Paterson
 Brede Hangeland
 Joshua King
 Tarik Elyounoussi
 Adrian Mierzejewski
 Łukasz Piszczek
 Piotr Zieliński
 Silvestre Varela
 Costin Lazăr
 Aleksandr Samedov
 Denis Glusjakov
 Robert Snodgrass
 Granit Xhaka
 Gökhan Inler
 Mario Gavranović
 Stephan Lichtsteiner
 Xherdan Shaqiri
 Dušan Tadić
 Marek Hamšík

 Tim Matavž
 Jordi Alba
 Sergio Ramos
 Alexander Kačaniklić
 Rasmus Elm
 Tobias Hysén
 Matěj Vydra
 Tomáš Pekhart
 Mevlüt Erdinç
 Selçuk İnan
 Per Mertesacker
 Artem Fedetskij
 Ádám Szalai
 Dániel Böde
 Tamás Hajnal
 Vladimir Koman
 Zoltán Gera
 Andreas Ivanschitz
 Philipp Hosiner
 Zlatko Junuzović

1 mål

 Armando Sadiku
 Erjon Bogdani
 Odise Roshi
 Artur Sarkisov
 Gevorg Ghazaryan
 Karlen Mkrttjian
 Mahir Shukurov
 Rahid Amirguliyev
 Rauf Aliyev
 Rufat Dadaşov
 Vaqif Cavadov
 Guillaume Gillet
 Jan Vertonghen
 Marouane Fellaini
 Steven Defour
 Ermin Bičakčić
 Haris Medunjanin
 Izet Hajrović
 Senad Lulić
 Dimitar Rangelov
 Georgi Milanov
 Ivan Ivanov
 Radoslav Dimitrov
 Constantinos Makrides
 Vincent Laban
 Andreas Bjelland
 Andreas Cornelius
 Leon Andreasen
 Michael Krohn-Dehli
 Morten Rasmussen
 Nicki Bille Nielsen
 Niki Zimling
 Simon Kjær
 William Kvist
 Andros Townsend
 Ashley Young
 James Milner
 Leighton Baines
 Rickie Lambert
 Andres Oper
 Henri Anier
 Joel Lindpere
 Tarmo Kink
 Kasper Hämäläinen
 Roman Eremenko
 Abou Diaby
 Christophe Jallet
 Étienne Capoue
 Karim Benzema
 Mathieu Valbuena
 Paul Pogba
 Samir Nasri
 Arnbjørn Hansen
 Fróði Benjaminsen
 Hallur Hansson
 Rógvi Baldvinsson
 Aleksandre Kobachidze
 Guram Kasjia

 Tornike Okriasjvili
 Lazaros Christodoulopoulos
 Giorgos Karagounis
 Nikos Spyropoulos
 Sotiris Ninis
 Andy Keogh
 Darren O'Dea
 John O'Shea
 Kevin Doyle
 Marc Wilson
 Kári Árnason
 Bibras Natkho
 Eran Zahavi
 Itay Shechter
 Lior Refaelov
 Maharan Radi
 Maor Melikson
 Rami Gershon
 Alberto Aquilani
 Alberto Gilardino
 Alessandro Florenzi
 Andrea Pirlo
 Federico Peluso
 Giorgio Chiellini
 Mattia Destro
 Riccardo Montolivo
 Dimitriy Shomko
 Heinrich Schmidtgal
 Dejan Lovren
 Ivan Perišić
 Ivan Rakitić
 Ivica Olić
 Nikica Jelavić
 Niko Kranjčar
 Vedran Ćorluka
 Artūrs Zjuzins
 Edgars Gauračs
 Kaspars Gorkšs
 Māris Verpakovskis
 Nauris Bulvītis
 Renārs Rode
 Valērijs Šabala
 Vladimirs Kamešs
 Martin Büchel
 Mathias Christen
 Michele Polverino
 Nicolas Hasler
 Darvydas Šernas
 Fiodor Cernych
 Marius Žaliūkas
 Saurius Mikoliūnas
 Tadas Kijanskas
 Mathias Jänisch
 Adis Jahović
 Aleksandar Trajkovski
 Ivan Tričkovski
 Jovan Kostovski
 Nikolče Noveski

 Clayton Failla
 Edward Herrera
 Roderick Briffa
 Alexandru Epureanu
 Alexandru Suvorov
 Artur Ioniță
 Igor Armaș
 Viorel Frunză
 Serghei Dadu
 Luka Đorđević
 Nikola Drinčić
 Kevin Strootman
 Luciano Narsingh
 Szilárd Devecseri
 Wesley Sneijder
 David Healy
 Dean Shiels
 Jamie Ward
 Niall McGinn
 Steven Davis
 Daniel Braaten
 John Arne Riise
 Markus Henriksen
 Tom Høgli
 Jakub Kosecki
 Jakub Wawrzyniak
 Kamil Glik
 Łukasz Teodorczyk
 Waldemar Sobota
 Fábio Coentrão
 Hugo Almeida
 Nani
 Ricardo Costa
 Adrian Mutu
 Alexandru Chipciu
 Alexandru Maxim
 Bogdan Stancu
 Claudiu Keșerü
 Cristian Tănase
 Gheorghe Grozav
 Mihai Pintilii
 Valerică Găman
 Vasili Berezutski
 Alessandro Della Valle
 Blerim Džemaili
 Haris Seferović
 Michael Lang
 Tranquillo Barnetta
 Aleksandar Mitrović
 Branislav Ivanović
 Dušan Basta
 Filip Đorđević
 Lazar Marković
 Miralem Sulejmani
 Stefan Šćepović
 Zoran Tošić
 Grant Hanley

 Ikechi Anya
 James Morrison
 Kenny Miller
 Shaun Maloney
 Steven Naismith
 Ján Ďurica
 Kornel Saláta
 Viktor Pečovský
 Andraž Kirm
 Boštjan Cesar
 Josip Iličić
 Kevin Kampl
 Marko Šuler
 Rene Krhin
 Valter Birsa
 Juan Mata
 Roberto Soldado
 Xavi
 Anders Svensson
 Marcus Berg
 Martin Olsson
 Mikael Lustig
 Bořek Dočkal
 Daniel Kolář
 David Lafata
 Jan Rezek
 Libor Kozák
 Theodor Gebre Selassie
 Tomáš Hübschman
 Tomáš Rosický
 Václav Kadlec
 Arda Turan
 Emre Belözoğlu
 İlkay Gündoğan
 Sami Khedira
 Krisztián Németh
 Nemanja Nikolić
 Roland Juhász
 Tamás Priskin
 Vilmos Vanczák
 Denys Harmasj
 Edmar
 Oleh Husiev
 Roman Zozulya
 Vitaliy Mandzyuk
 Jaroslav Rakytskyj
 Anton Putsila
 Dzmitryj Verchaŭtsoŭ
 Egor Filipenko
 Renan Bressan
 Sjarhej Karnilenka
 Stanislaŭ Drahun
 Timofej Kalachev
 Hal Robson-Kanu
 Simon Church
 György Garics
 Sebastian Prödl

1 självmål
 Ildefons Lima (mot Ungern)
 Ragnar Klavan (mot Ungern)
 Joona Toivio (mot Frankrike)
 Pól Jóhannus Justinussen (mot Irland)
 Dimitriy Shomko (mot Irland)
 Stefan Ristovski (mot Serbien)
 Branko Bošković (mot England)
 Alessandro Della Valle (mot England)
 Martin Škrtel (mot Grekland)
 Igor Shitov (mot Finland)

Referenser 

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 (UEFA)